My Love Is Your Love () — четвёртый студийный альбом американской певицы Уитни Хьюстон, выпущенный в 1998 году.

И хотя альбом является не самой популярной её работой в США, в Европе пластинка пользовалась большим успехом, продавшись тиражом более 10 миллионов копий. На альбоме содержится сразу несколько супер-хитов Хьюстон: «When You Believe», исполненный в дуэте с Мэрайей Кэри, «Heartbreak Hotel» с Келли Пирсом и Фэйт Эванс, «It’s Not Right, But It’s Okay», «I Learned from the Best», а заглавный трек «My Love Is Your Love» получил платиновую сертификацию и стал третьим самым продаваемым её синглом.

В поддержку альбома Уитни Хьюстон дала также успешный мировой тур.

Критики тепло приняли альбом и даже называли его её лучшим релизом. На премии «Грэмми» в 2000 году альбом получил семь номинаций, включая Лучший R&B-альбом.

Список композиций

Примечания

Ссылки 

Альбомы Уитни Хьюстон
Альбомы Arista Records
Альбомы, спродюсированные Клайвом Дэвисом